Il doppio dell'Eagle Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Scott Davis e Tim Wilkison erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Tim Pawsat e Laurie Warder.

Rick Leach e Jim Pugh hanno battuto in finale 6–7, 6–3, 6–2, 2–6, 6–4 Paul Annacone e Christo van Rensburg.

Teste di serie
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eagle Classic 1989